Ла Пардита има више значења:

 Ла Пардита, Рестауранте (Консепсион дел Оро), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Пардита (Мазапил), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику